Järna landskommun var namnet på två kommuner som bägge upphörde i kommunreformen 1971:

 Järna landskommun, Dalarna – en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län, gick upp i Vansbro kommun
 Järna landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Stockholms län, gick upp i Södertälje kommun